

Села:
 Розкошівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Розкошівка — Черкаська область, Звенигородський район
Селище:
 Розкошівка — Вінницька область, Гайсинський район
Залізниця:
 Розкошівка — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці